Le patronyme Jacquemin est une forme flatteuse de Jaqueme ou Jacques.

Il peut se décliner de différentes façons:
le -cqu- peut se muer en -c-, -cq- ou -qu-, voire -squ- : ex. Jacmin, , Jasquemin ;
le -in final peut se muer en phonétique -ain équivalent : ex. Jacquemain, Jacmain, , Jasquemain ;
le -e- muet peut se muer en -o- : ex. Jacomin

En néerlandais ou flamand, le final -in peut s'écrire différemment :
soit avec -ijn ou -yn : ex. Jaquemijn, Jacquemijn, Jacquemyn
soit avec -eyn ou -ein : ex. Jacquemeyn, Jacquemein
Le patronyme peut se terminer avec le suffixe génitif -s de provenance :
ex. Jaquemijns, Jacquemijns, Jacquemeyns, Jacquemeins, Jacquemyns,  Jacquemeyns

 Alexis Jacquemin, universitaire belge en économie
 Alix Jacquemin, scientifique française (1879-1945)
 
 André Jacquemin, peintre et graveur français  (1904-1992);
 André Jacquemin (1902-1994), ingénieur ferroviaire français, concepteur de  transmission de locomotives électriques dont celles appelées BB Jacquemin.
 Anne Jacquemin, comédienne française (née en 1963)
 Camille Jacquemin, prêtre, compositeur et organiste belge (1899-1947)
 Catherine Jacquemin, bactériologiste belge (née en 1964)
 Georges Philippe Jacquemin, militaire français (1834-1906)
 Jacques-Alexis Jacquemin, homme d'église français, évêque de Saint-Dié (1750-1782)
 Jean-Bernard-Abraham Jacquemin, architecte et géomètre français (1756-1826)
 Jean-Charles Jacquemin-Belisle, architecte français (1814-1869)
 Jeanne Jacquemin (1863-1938), artiste peintre française
 Maxime Jacquemin, militaire et écrivain français (1795-1863)
 Michel Jacquemin, homme politique français (né en 1939)
 Olivier Jacquemin, céiste français (né en 1975)
 Rémy-Édouard Jacquemin, architecte de Metz (1844-1906)